L'expression femme libérée désigne, surtout dans les années 1980, une femme qui, conformément aux objectifs du féminisme, mène sa vie avec une certaine autonomie (carrière et revenus propres, maternité choisie grâce à la contraception, voire à l'avortement, statut matrimonial plus facilement choisi à la suite de la meilleure accessibilité du divorce, à la plus grande acceptation sociale du célibat féminin et de l'union libre...) et qui est donc libérée du stéréotype patriarcal de la femme au foyer ; 
 Femme libérée est une chanson de Cookie Dingler, sortie en 1984.